Águia de Ouro — escola de samba do município brasileiro de São Paulo
 Águia de Ouro (Juiz de Fora) — escola de samba do município brasileiro de Juiz de Fora
 Águia de Ouro (Ponta Grossa) — escola de samba do município brasileiro de Ponta Grossa
 Águias de Ouro — escola de samba do município brasileiro de Sapucaia do Sul
 Águia de Ouro (Rússia) — premiação cinematográfica russa

Desambiguação